Nonpoint — американская рок-группа, образованная в 1997 году в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида.

История группы 
В январе 1997 года барабанщик Робб Ривера решил создать новую метал-группу. Переехав во Флориду, он начинает собирать новую команду, которую называет Nonpoint Factor. Здесь он встречает уроженца Нью-Джерси Элиаса Сориано, которого берёт на место вокалиста. В том же году в группу приходят басист Кен Макмиллан и гитарист Эндрю Голдмен — бывшие участники флоридской группы Fuse. Первым диском группы стал «Separate yourself», вышедший в 1998 году.

В 1998 году Nonpoint начали сотрудничать с лейблом Jugular Records, на котором в 1999 году был выпущен альбом «Struggle». Впоследствии группа сотрудничала с такими лейблами как MCA Records (2000−2003), на котором вышли альбомы «Statement» и «Development»; Lava Records (2003—2004) — «Recoil»; Bieler Bros. Records (2005—2009) — «To the Pain» и «Vengeance»; Split Media LLC (2009−2010) — «Miracle»; Razor & Tie (2011—2014) — «Nonpoint» и «The Return».

Все альбомы группы, начиная со «Statement», попадали в чарт Billboard 200. При этом максимального успеха группа добилась благодаря альбому «Development», который достиг 52 строчки. Альбом «Miracle» стартовал на 54, однако в Billboard’s Hard Rock Albums побил все достижения группы, стартовав на 6 позиции.

Десятый альбом группы, получивший название «X», вышел 24 августа 2018 года на лейбле Spinefarm Records.

Состав

Текущий состав 
 Элиас Сориано — вокал (1997 — настоящее время)
 Робб Ривера — ударные (1997 — настоящее время)
 Рашид Томас — гитара, бэк-вокал (2011 — настоящее время)
 Адам Волошин — бас-гитара (2011 — настоящее время)
 Джейсон Зейлстра — гитара (2019 — настоящее время)

Бывшие участники 
 Эндрю Голдман — гитара, бэк-вокал (1997—2008)
 Кен Макмиллан — бас-гитара, бэк-вокал (1997—2011)
 Дэйв Лиззио — гитара (2011—2014)
 Брэдли Кочмит — гитара, бэк-вокал (2014—2019)

Туровые участники 
 Аруэ Ластер — гитара (2019)

Дискография

Альбомы 
 Separate Yourself (1998)
 Struggle (1999)
 Statement (2000)
 Development (2002)
 Recoil (2004)
 To the Pain (2005)
 Live and Kicking (2006)
 Vengeance (2007)
 Miracle (2010)
 Nonpoint (2012)
 The Return (2014)
 The Poison Red (2016)
 X (2018)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография группы на сайте Metal Blade Records
 

Ню-метал-группы США
Грув-метал-группы США
Квартеты
Хард-рок-группы США
Квинтеты
Музыкальные коллективы из Флориды